

Geografia
 Casillas, comune del Guatemala nel Dipartimento di Santa Rosa
 Casillas, comune della Spagna nella Provincia di Avila
 Casillas de Coria, comune della Spagna nella Provincia di Cáceres
 Casillas de Flores, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca

Persone
 Giovani Casillas – calciatore messicano
 Iker Casillas – ex calciatore spagnolo
 Jonathan Casillas – giocatore di football americano statunitense
  Toñín Casillas – ex cestista portoricano
 Tony Casillas – ex giocatore di football americano statunitense